Чемпіонат світу зі швидких та блискавичних шахів 2016 — чоловічий та жіночий чемпіонати світу зі швидких (рапід) та блискавичних (бліц) шахів, що проходили з 26 по 30 грудня 2016 року в місті Доха (Катар).  Переможцями серед чоловіків стали Василь Іванчук (Україна) у рапіді та Сергій Карякін (Росія) у бліці. В обидвох жіночих турнірах тріумфувала українка Анна Музичук.

Повний призовий фонд для відкритого турніру складає 400 тисяч доларів США, із яких 40 тисяч призначені для чемпіонів у кожній шаховій дисципліні. Призовий фонд жіночих змагань склав 80 тисяч доларів США, із яких 10 тисяч призначені чемпіонці у кожній з двох дисциплін.

Розклад змагань 

 Примітка: час київський.

Регламент

Контроль часу 
 15 хвилин та 10 секунд на хід — швидкі шахи
 3 хвилин та 2 секунди на хід — блискавичні шахи

Критерії розподілу місць 
 1. Середній рейтинг суперників за виключенням найнижчого (Дод 1);
 2. Коефіцієнт Бухгольца, за виключенням найнижчого;
 3. Результат особистої зустрічі;
 4. Кількість партій чорними фігурами.

Чоловіки

Швидкі шахи 
На старт турніру за швейцарською системою у 15 турів вийшли 106 учасників.

Учасники — фаворити турніру 

жирним — місце в рейтингу ФІДЕ (рапід) станом на грудень 2016 року

Турнірна таблиця 

Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату світу зі швидких шахів (див. на chess-results)

Блискавичні шахи

Учасники — фаворити турніру 

жирним — місце в рейтингу ФІДЕ (бліц) станом на грудень 2016 року

Турнірна таблиця 
Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату світу з блискавичних шахів

Жінки

Швидкі шахи 
На старт турніру за швейцарською системою у 12 турів вийшли 34 учасниці.

Учасниці — фаворитки турніру 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ (рапід) станом на грудень 2016 року

Турнірна таблиця 
Підсумкова турнірна таблиця чемпіонату світу зі швидких шахів серед жінок

Блискавичні шахи

Учасниці — фаворитки турніру 

жирним  — місце в рейтингу ФІДЕ (бліц) станом на грудень 2016 року.

Турнірна таблиця 
Підсумкова турнірна таблиця з блискавичних шахів серед жінок

Примітки

Посилання 
  Офіційний сайт чемпіонату 
 Чемпіонат світу на chesspro.ru 
 Форум чемпіонату на chesspro.ru 
 Партії чемпіонату світу на chessbomb.com 

 Шахові турніри 2016
Грудень 2016